Добой —  город в Боснии и Герцеговине, Республика Сербская
 Добой —  община в Республике Сербской, Босния и Герцеговина
 Добой —  регион в Республике Сербской, Босния и Герцеговина
  — селение в пригороде города Какань одноимённой общины зеницко-добойского кантона, Федерация Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина.

См. также 
 Зеницко-Добойский кантон — один из десяти кантонов Федерации Боснии и Герцеговины, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Центр — город Зеница.